Йозеф Шроубек (; 2 декабря 1891 — 29 августа 1964) — чехословацкий хоккеист и футболист.

Биография 
Родился 2 декабря 1891 года в Праге. С детских лет серьёзно занимался спортом и первым его увлечением стал футбол.

Спортивная карьера

Футбол 
В 1905 году начал выступать за молодёжную команду Спарта Прага, затем играл ещё за несколько футбольных клубов, но затем вернулся в команду "Спарта" за которую играл с 1913 по 1933 годы. Приглашался также в сборную Чехословакии по футболу.

Хоккей 
Главных успехов достиг на хоккейной арене.
В 1910 году начал играть за клуб ЧСС Прага (Česká sportovní společnost Praha), в составе которой в 1911 и в 1919 годах завоёвывал 2 место, после этого один год играл за ХК Спарта, а с 1923 по 1929 год выступал за ХК Славия.
На международной арене 4 раза становился чемпионом Европы и ещё 4 раза призёром европейского первенства. В 1920 году принял участие в первом хоккейном олимпийском турнире и в матче за 3-е место забросил победную шайбу.
В 1988 году был введён в чешский зал хоккейной славы.

Статистика

Международные соревнования 

Результаты игр сборной Богемии были аннулированы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Богемии
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Богемии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Хоккеисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Чемпионы Европы по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки ФК «Спарта» Прага
Спортсмены нескольких видов спорта
Участники летних и зимних Олимпийских игр